MIC peut signifier :
 Mouvement chrétien des indépendants et des cadres (Belgique)
 Modulation d'impulsion codée, technique d'échantillonnage non comprimé utilisée dans le traitement numérique du signal
 Isocyanate de méthyle
 Market Identification Code
 Mandatory Integrity Control une spécification de sécurité dans Microsoft Windows Vista
 Concentration minimale inhibitrice en microbiologie
 Congregatio clericorum Marianorum ab Immaculata Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae. Il désigne la Congrégation des Pères marianistes (ou mariens) de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Placé après un nom, il indique que la personne est membre de cette congrégation. 
 Musée international de la céramique de Faenza.

Voir aussi 
 Mic

Homonymie d'acronyme